Looking Back (John Mayall), het zevende album van John Mayall, uitgegeven in 1969
 Looking Back (Leon Russell), een album van Leon Russell uit 1973
 Looking Back (Stevie Wonder), een verzamelalbum van Stevie Wonder uit 1977
 Looking Back (Caravan), een verzamelalbum van de Britse progressieve-rockband Caravan uit 1988